Die Southeast Division ist eine der sechs Divisions in zwei nordamerikanischen Profisportligen (NHL, NBA).
In der Southeast Division spielen jene Teams, deren Heimatstadt im Südosten des nordamerikanischen Kontinents liegt.

Siehe auch 
 Southeast Division (NHL)
 Southeast Division (NBA)

Sport (Nordamerika)